Ленинталь ( — Ленинская Долина) — название населённых пунктов:

Россия 

 Ленинталь — до 1945 г. название поселка Овражный в Энгельсском районе Саратовской области.

Украина 
 Ленинталь — до 1945 г. название села Ленинское в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Ленинталь — до 1945 г. название села Подолье в Веселиновском районе Николаевской области.
 Ленинталь — до 2016 г. название села Либенталь в Овидиопольском районе Одесской области.